Ehrat ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Ehrat (* 1961), Schweizer Skirennfahrerin
 Johannes Ehrat (* 1952), deutscher katholischer Sozialwissenschaftler
 Sandro Ehrat (* 1991), Schweizer Tennisspieler

Siehe auch:
 Erat
 Erath